Panchaetes är ett släkte av spindeldjur. Panchaetes ingår i familjen Opilioacaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Panchaetes